«Живи» — название нескольких предметов:
 «Живи» — песня МакSим и Animal Jazz.
 Живи — российская команда по ралли.